Кортні () — англомовне жіноче та чоловіче особове ім'я. Спочатку використовувалося як чоловіче ім'я принаймні з 17 століття (наприклад, член британського парламенту сер Кортні Пул, 1677 рік). Як жіноче ім'я воно отримало широке визнання лише в роки після публікації у 1956 році роману  «Шоколадні цукерки на сніданок» (), головна героїня якої Кортні Фаррелл іноді шкодує, що вона не народилася чоловіком.

Відомі носії імені:
 Кортні Венс (;  1960) — американський актор.
 Кортні Вілдін (;  1996) — антигуанський футболіст, захисник.
 Кортні Герлі (;  1990) — американська фехтувальниця на шпагах, олімпійська медалістка (2012).
 Кортні Енн Купец (;  1986) — американська гімнастка, дворазова чемпіонка світу (2002, 2003), олімпійська медалістка (2004).
 Кортні Ітон (;  1996) — австралійська акторка та модель.
 Кортні Каммз (, уроджена Крістін Карпентер, ;  1981) — американська порноакторка.
 Кортні Кардаш'ян (;  1979) — американська, фотомодель, акторка, бізнесвумен та світська левиця.
 Кортні Кокс (;  1964) — американська акторка.
 Кортні Лав (;  1964) — американська співачка, гітаристка, солістка рок-гурту «Hole», кіноакторка.
 Кортні Лі (;  1985) — американський професійний баскетболіст.
 Кортні Метьюсон (;  1986) — американська ватерполістка, дворазова олімпійська чемпіонка (2012, 2016), чемпіонка світу (2015).
 Кортні Около (;  1994) — американська легкоатлетка, спринтерка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Кортні Томпсон (;  1984) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2012, 2016).
 Кортні Торн-Сміт (;  1967) — американська телевізійна акторка.
 Кортні Фрерікс (;  1993) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на стипльчезі, срібна призерка Олімпійських ігор 2020.
 Кортні Ходжес (; 1887—1966) — американський воєначальник, генерал армії США (1945).

Примітки